Linus Yale, Sr. (1797-1858), inventeur américain.
 Linus Yale, Jr. (1821–1868), également inventeur américain, fils du précédent.

Voir aussi